Одульвальд  (, умер в 698 году) — игумен из Мельроуза. День памяти — 26 мая.

Биография 

Одульвальд был шотландским дворянином – губернатором . Он покинул мир и ушёл в монастырь , где обрёл радость в пении псалмов об исходе из рабства. Впоследствии он стал игуменом Мельроуза, где он продолжил свои упражнения в духовном делании. Ему был дарован дар слёз сердечных и постоянной молитвы. Его воздыхания о Небесном были увенчаны блаженной кончиной десятью годами позже св. Кутберта.

Ссылки 
 Кельтские и старо-английские святые
 St Odulvald 

Святые Шотландии
Умершие в 698 году
Католические святые
Христианские святые VII века
Святые по алфавиту